

Жанаталап — село, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Жанаталап — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Жанаталап — село, Буландинський район, Акмолинська область
 Жанаталап — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Жанаталап — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Жанаталап — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Жанаталап — село, Жалагаський район, Кизилординська область
 Жанаталап — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Жанаталап — село, Ілійський район, Алматинська область
 Жанаталап — село, Жанабазарський сільський округ, Казигуртський район, Туркестанська область
 Жанаталап — село, Рабатський сільський округ, Казигуртський район, Туркестанська область
 Жанаталап — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Жанаталап — село, Кегенський район, Алматинська область
 Жанаталап — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Жанаталап — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Жанаталап — село, Сарисуський район, Жамбильська область
 Жанаталап — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Жанаталап — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Жанаталап — село, Хобдинський район, Актюбинська область
 Жанаталап — село, район Шал-акина, Північноказахстанська область

Жанаталап — село, Біляєвський район, Оренбурзька область